Semenovia montana är en flockblommig växtart som beskrevs av Rudolf V. Kamelin och V.M.Vinogr. Semenovia montana ingår i släktet Semenovia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
montana